Miraguano puede referirse a:

 El nombre común de la planta Coccothrinax miraguama; 
 El nombre común de la planta Leucothrinax; o
 Miraguano Ediciones.